Halálos csend 1997-ben bemutatott amerikai-kanadai film, rendezte: Daniel Petrie Jr. (Dead Silence)
 Halálos csend 2005-ben bemutatott kanadai-amerikai film, rendezte: Harvey Kahn (Hush)